Telmatherinidae är en familj av fiskar. Telmatherinidae ingår i ordningen silversidartade fiskar, klassen strålfeniga fiskar, fylumet ryggsträngsdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Telmatherinidae 17 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Silversidartade fiskar
Telmatherinidae